Бори́с Орло́в: Орлов, Борис Александрович (род. 1955) — советский и российский моряк-подводник, поэт, редактор.
 Орлов, Борис Антонович (1934—2000) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Орлов, Борис Иванович (1922—1943) — один из руководителей донецкого подполья в период Великой Отечественной войны.
 Орлов, Борис Константинович (род. 1941) — художник.
 Орлов, Борис Львович (род. 1966) — писатель-фантаст.
 Орлов, Борис Николаевич (1935—2012) — советский и российский учёный-биолог.
 Орлов, Борис Павлович (1892—1967) — советский географ, вице-президент Академии педагогических наук, и. о. ректора МГУ (1941—1942).
 Орлов, Борис Сергеевич (1930—2020) — российский политолог, историк, теоретик социал-демократии, политический деятель, путешественник.
 Орлов, Борис Яковлевич (1925—2002) — советский инженер-энергетик.